La yamatoite è un minerale discreditato dall'IMA nel 1966. Il minerale è stato accettato partendo da un altro campione con il nome di momoiite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Nesosilicati
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA